Камерау () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Кам. Население составляет 2629 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,39 км². Официальный код — 09 3 72 117.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии